De Cyprus Women's Cup is een internationaal vrouwenvoetbaltoernooi dat in 2008 voor het eerst werd georganiseerd. De Cyprus Cup is op de Algarve Cup na het grootste vriendschappelijke toernooi voor nationale vrouwenteams.

Geschiedenis 
Aan het eerste toernooi in 2008 namen zes landen deel. Er waren twee groepen van drie landen. De twee landen die ‘vrij’ waren, speelden onderling een oefenwedstrijd. Het toernooi werd gewonnen door Canada. In 2009 was het toernooi sterker bezet. Er kwamen twee teams bij, waardoor er twee groepen van vier landen kwamen. Tevens werd de Engelse voetbalbond bij de organisatie betrokken. Engeland won het tweede toernooi door in de finale de regerend kampioen Canada te verslaan. In 2010 kende het toernooi met Italië en Zwitserland twee nieuwkomers. Ook de twee kampioenen van de vorige edities behoorden tot het deelnemersveld van acht. Canada versloeg in de finale Nieuw-Zeeland en won daarmee voor de tweede maal het toernooi. Engeland, de winnaar van de vorige editie, werd slechts vijfde.

In 2011 werd het toernooi met vier teams uitgebreid. Hierdoor werden de teams voor het eerst over drie groepen in plaats van twee groepen verdeeld. De eerste twee groepen kregen de sterkste landen. De winnaar van groep C kon als gevolg daarvan maximaal vijfde worden. Canada won het toernooi dat jaar voor de derde maal.

Resultaten

Deelnemende landen 
Hieronder een overzicht van de landen die deelnamen aan de Cyprus Women's Cup.